«Manuel de la Peña» puede referirse a:

 Manuel de la Peña y Peña (1789–1850), jurista y político mexicano - presidente interino de México en dos ocasiones durante la Guerra de Intervención Norteamericana.
 Manuel de la Peña (1750-1811), alcalde de Rancagua, Chile.
 Manuel de la Peña Cagigao (1???-1865), periodista español 
 Manuel de la Peña Rucabado (1???-1890), periodista español
 Manuel de la Peña Rodríguez-Martín (1926-2010), cronista oficial de la villa de Getafe, cronista de la aviación española, historiador, heráldico español.
 Juan Manuel de la Peña Bonifaz (1???-1669), militar español en Filipinas